DDR-Fußball-Oberliga 1967/1968 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av FC Carl Zeiss Jena.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1967/1968
1967/1968
1967 i Östtyskland
1968 i Östtyskland